Die Australian Open 2022 fanden vom 26. bis 30. Oktober 2022 in Sydney, Australien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Das Turnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Bei den Herren setzte sich Miguel Ángel Rodríguez im Finale gegen Greg Lobban mit 8:11, 11:8, 11:1 und 11:9 durch, während bei den Damen Nele Gilis im Endspiel Sabrina Sobhy mit 11:9, 11:8 und 11:6 bezwang.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Nicholas Calvert und Oscar Curtis bei den Herren und Sophie Fadaely und Sze Yu Lee bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 30.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
2022
Squashturnier in Sydney